Smiths eller Smith's kan avse:
The Smiths – ett engelskt rockband
 The Smiths (musikalbum) – The Smiths debutalbum från 1984
 Smiths rödkanin – en däggdjursart

Geografi
 Smiths Falls – en ort i Kanada
 Smiths sund – en del av sundet Nares Strait mellan Grönland och Kanada

Se även
 Smiths Brook
 Smiths Creek
 Smiths Gully
 Smiths Lagoon
 Smiths Lake